Gummelt ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Gummelt (* 1968), deutsche Geherin
 Bernd Gummelt (* 1963), deutscher Geher
 Volker Gummelt (* 1963), deutscher Theologe und Hochschullehrer für Kirchengeschichte